Santa Ida (o Santa Idda) può riferirsi a:

Ida di Nivelles (o Itta) († 652), vedova di Pipino di Landen, si ritirò nel monastero fondato dalla figlia santa Gertrude; celebrata l'8 maggio;
Sant'Ida di Herzfeld († 813), fondatrice del convento di Herzfeld nel territorio dell'omonima località, celebrata il 4 settembre;
Sant'Ida di Hohenfels († 1195), vedova, divenne monaca benedettina a Rupertsberg; celebrata il 24 febbraio;
Sant'Ida di Fischingen (o anche Sant'Ida di Toggenburg, † 1226), monaca benedettina nell'Abbazia di Fischingen, celebrata il 3 novembre.
Santa Íte di Killeedy (o Ita, Ida, Ide), religiosa e santa; celebrata il 15 gennaio